Finnian (castellanizado Finian, Finiano, Finan o Finán, latinizado Veniano o Viniano -la palabra gaélica fionn significa "blanco" o "justo"-) puede referirse a:
 San Finnian de Clonard (470–549), monje irlandés, fundador del monasterio de Clonard.
 San Finnian de Moville (495–589), monje irlandés, identificable con San Ninian según algunos estudios recientes.
 San Finian de Kinnitty o Finan Cam (siglo VI), discípulo de San Brandán, fundador del monasterio de Kinnity.
 San Finan de Cork (550-623).
 San Finan de Lindisfarne (-661), monje irlandés, segundo obispo de Lindisfarne.
 San Finian Lobhar o Finian el leproso (siglo VII), monje irlandés.

Notas

Nombres masculinos